Wraxall – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Wraxall – miejscowość w dystrykcie Mendip, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Wraxall – miejscowość w dystrykcie North Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)